В сезонах 1972/73—1986/87 призёры розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) определялись по результатам однокругового финального турнира, в котором участвовали команды, победившие в четвертьфиналах. 

С сезона 1987/88 победитель розыгрыша Кубка ЕКВ выявлялся в ходе финала четырёх, состоявшего из полуфиналов и финалов за 1-е и 3-е места. 

С сезона 2010/11 финал четырёх отменён и на всех стадиях розыгрыша (в том числе и финале) победитель выявляется в ходе двухматчевой серии. В случае равенства побед назначается дополнительный («золотой») сет.

Мужчины 

1988. 21 февраля ( Дюделанж)
 «Автомобилист» (Ленинград, СССР) — «Петрарка» (Падуя, Италия) 3:1 (14:16, 15:11, 15:5, 15:12). 

1989. февраль ( Бордо)
 «Автомобилист» (Ленинград, СССР) — «Петрарка» (Падуя, Италия) 3:0 (15:11, 15:10, 15:5).

1990. февраль ( Мёрс)
 «Мёрсер» (Мёрс, ФРГ) по результатам группового турнира с участием 4 команд.

1991. 11 февраля ( Падуя)
 «Сислей» (Тревизо, Италия) — «Радиотехник» (Рига, СССР) 3:2 (9:15, 15:12, 15:9, 11:15, 15:9).

1992. 9 февраля ( Парма)
 «Максиконо» (Парма, Италия) — «Петрарка» (Падуя, Италия) 3:0 (15:9, 15:10, 15:10).

1993. 14 февраля ( Монпелье)
 «Сислей» (Тревизо, Италия) — «Петрарка» (Падуя, Италия) 3:0 (15:1, 15:13, 15:2).

1994. 6 марта ( Падуя)
 «Петрарка» (Падуя, Италия) — «Самотлор» (Нижневартовск, Россия) 3:0 (15:10, 15:10, 15:5).

1995. 5 марта ( Парма)
 «Карипарма» (Парма, Италия) — «Орестиада» (Кастория, Греция) 3:0 (16:14, 15:4, 15:5).

1996. 3 марта ( Париж)
 «Альпитур» (Кунео, Италия) — «Равенна» (Италия) 3:0 (15:8, 15:8, 15:2).

1997. 2 марта ( Женева)
 «Равенна» (Италия) — «Неташ» (Стамбул, Турция) 3:0 (15:7, 15:10, 15:12).

1998. 8 марта ( Риети)
 «Сислей» (Тревизо, Италия) — «Кнак» (Руселаре, Бельгия) 3:0 (15:4, 15:12, 15:5).

1999. 7 марта ( Сан-Бенедетто-дель-Тронто)
 «Палермо» (Италия) — «Кнак» (Руселаре, Бельгия) 3:0 (25:22, 25:22, 25:17).

2000. 7 марта ( Флоренция)
 «Рома» (Рим, Италия) — «Модена» (Италия) 3:2 (25:19, 23:25, 23:25, 25:20, 15:10).

2001. 18 марта ( Ареццо)
 «Мачерата» (Италия) — «Модена» (Италия) 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

2002. 10 марта ( Кунео)
 «Кунео» (Италия) — «Локомотив-Белогорье» (Белгород, Россия) 3:1 (25:18, 21:25, 31:29, 25:21).

2003. 16 марта ( Езоло)
 «Сислей» (Тревизо, Италия) — «Мачерата» (Италия) 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).

2004. 6 марта ( Модена)
 «Модена» (Италия) — «Копра» (Пьяченца, Италия) 3:2 (28:26, 25:23, 24:26, 22:25, 17:15).

2005. 6 марта ( Пальма)
 «Мачерата» (Италия) — «Сон Амар» (Пальма, Испания) 3:2 (13:25, 30:32, 25:22, 25:21, 15:12).

2006. 5 марта ( Падуя)
 «Мачерата» (Италия) — «Искра» (Одинцово, Россия) 3:0 (25:19, 25:19, 25:22).

2007. 18 марта ( Новый Уренгой)
 «Факел» (Новый Уренгой, Россия) — «Копра» (Пьяченца, Италия) 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).

2008. 24 марта ( Рим)
 «Рома» (Рим, Италия) — «Нолико» (Маасейк, Бельгия) 3:0 (25:23, 25:18, 25:22).

2009. 22 марта ( Афины)
 «Локомотив-Белогорье» (Белгород, Россия) — «Панатинаикос» (Афины, Греция) 3:1 (25:19, 17:25, 25:20, 25:20).

2010. 28 марта ( Маасейк)
 «Кунео» (Италия) — «Искра» (Одинцово, Россия) 3:1 (25:22, 21:25, 25:21, 26:24).

2011. 9 марта ( Беллуно), 12 марта ( Кендзежин-Козле)
 «Сислей» (Тревизо, Италия) — ЗАКСА (Кендзежин-Козле, Польша) 2:3 (25:17, 22:25, 25:18, 22:25, 11:15); 3:1 (19:25, 25:21, 25:20, 25:19). «Золотой» сет 15:11.

2012. 28 марта ( Жешув), 1 апреля ( Москва)
 «Ресовия» (Жешув, Польша) — «Динамо» (Москва, Россия) 2:3 (20:25, 25:22, 20:25, 25:23, 13:15); 2:3 (30:28, 22:25, 24:26, 26:24, 9:15).

2013. 27 февраля ( Латина), 3 марта ( Анкара)
 «Андреоли» (Латина, Италия) — «Халкбанк» (Анкара, Турция) 1:3 (22:25, 26:24, 21:25, 21:25); 2:3 (25:21, 24:26, 17:25, 25:22, 11:15).

2014. 26 марта ( Нижний Новгород), 29 марта ( Париж)
 «Губерния» (Нижний Новгород, Россия) — «Пари Воллей» (Франция, Париж) 3:0 (25:15, 25:18, 25:21); 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 19:25). «Золотой» сет 10:15.

2015. 7 апреля ( Тренто), 11 апреля ( Москва)
 «Трентино» (Тренто, Италия) — «Динамо» (Москва, Россия) 1:3 (23:25, 25:23, 22:25, 21:25); 3:1 (25:27, 25:19, 25:17, 26:24). «Золотой» сет 12:15.

2016. 29 марта ( Берлин), 2 апреля ( Сургут)
 «Берлин Рециклинг» (Берлин, Германия) — «Газпром-Югра» (Сургут, Россия) 3:2 (28:26, 16:25, 25:17, 20:25, 15:11); 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

2017. 11 апреля ( Тренто), 15 апреля ( Тур)
 «Трентино» (Тренто, Италия) — «Тур» (Франция) 3:0 (25:14, 25:19, 25:17); 1:3 (29:31, 25:22, 22:25, 23:25). «Золотой» сет 13:15.

2018. 3 апреля ( Белгород), 10 апреля ( Анкара)
 «Белогорье» (Белгород, Россия) — «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) 3:0 (25:13, 25:15, 25:14); 3:2 (21:25, 24:26, 28:26, 25:21, 15:11).

2019. 19 марта ( Тренто), 26 марта ( Стамбул)
 «Трентино» (Тренто, Италия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) 3:0 (25:15, 25:15, 25:20); 3:2 (22:25, 21:25, 25:16, 25:16, 15:5).

2021. 17 марта ( Москва), 25 марта ( Санкт-Петербург)
 «Динамо» (Москва, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9); 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24).

Женщины 

1988. 15 февраля ( Анкара)
 «Йоги» (Анкона, Италия) — «Бралья Кучине» (Реджо-нель-Эмилия, Италия) 3:2 (15:11, 12:15, 15:6, 12:15, 15:10). 

1989. 12 февраля ( Бурса)
 «Бралья Кучине» (Реджо-нель-Эмилия, Италия) — «Славия» (Прага, Чехословакия)) 3:0 (15:0, 15:11, 15:4).

1990. 18 февраля ( Измир)
 «Орбита» (Запорожье, СССР) — «Байерн-Лоххоф» (Унтершлайсхайм, ФРГ) 3:1.

1991. 19 февраля ( Анкара)
 «Пескопагано» (Матера, Италия) — «Бралья Кучине» (Реджо-нель-Эмилия, Италия) 3:0 (15:4, 15:11, 15:4).

1992. 16 февраля ( Матера)
 «Пескопагано» (Матера, Италия) — «Изола-Верде» (Модена, Италия) 3:0 (17:15, 16:14, 15:11).

1993. 11 февраля ( Стамбул)
 «Колли Аньене» (Рим, Италия) — «Эджзаджибаши» (Стамбул, Италия) 3:1 (15:10, 2:15, 15:9, 15:1).

1994. 6 марта ( Мюнстер)
 УСК (Мюнстер, Германия) — «Гуадиньи Импресем» (Агридженто, Италия) 3:1 (14:16, 15:4, 15:6, 15:12).

1995. 5 марта ( Вильбон-сюр-Иветт)
 «Экоклеар» (Сумираго, Италия) — «Орбита» (Запорожье, Украина) 3:0 (15:7, 15:6, 15:8).

1996. 3 марта ( Анкара)
 «Эмлякбанк» (Анкара, Турция) — УСК (Мюнстер, Германия) 3:1 (14:16, 15:9, 15:6, 15:12).

1997. 1 марта ( Рим)
 «Альпам» (Рим, Италия) — «Романелли» (Флоренция, Италия) 3:2 (15:17, 9:15, 15:10, 15:8, 15:11).

1998. 8 марта ( Мюлуз)
 «Чермаджика» (Реджо-нель-Эмилия, Италия) — «Мединекс» (Реджо-ди-Калабрия, Италия) 3:0 (15:4, 15:13, 15:2).

1999. 21 марта ( Неаполь)
 «Чентро Эстер» (Неаполь, Италия) — «Искра» (Луганск, Украина) 3:0 (25:16, 25:17, 25:19).

2000. 4 марта ( Реджо-ди-Калабрия)
 «Мединекс» (Реджо-ди-Калабрия, Италия) — «Чивидини» (Виченца, Италия) 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:15).

2001. 4 марта ( Виченца)
 «Чивидини» (Виченца, Италия) — «Фоппапедретти» (Бергамо, Италия) 3:0 (25:15, 25:18, 25:21).

2002. 3 марта ( Скио)
 «Модена» (Италия) — «Стаффин» (Равенна, Италия) 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:19).

2003. 9 марта ( Перуджа)
 «Асистел» (Новара, Италия) — «Отель Кантур» (Лас-Пальмас, Испания) 3:0 (26:24, 25:13, 25:12).

2004. 7 марта ( Тревильо)
 «Фоппапедретти» (Бергамо, Италия) — «Монтескьяво» (Ези, Италия) 3:2 (22:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:11).

2005. 6 марта ( Перуджа)
 «Сирио» (Перуджа, Италия) — «Балаковская АЭС» (Балаково, Россия) 3:0 (25:14, 25:20, 25:18).

2006. 4 марта ( Турин)
 «Скаволини» (Пезаро, Италия) — «Кьери» (Италия) 3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:16).

2007. 18 марта ( Перуджа)
 «Сирио» (Перуджа, Италия) — «Заречье-Одинцово» (Московская область, Россия) 3:0 (25:20, 25:19, 25:19).

2008. 16 марта ( Белград)
 «Скаволини» (Пезаро, Италия) — «Рошвиль» (Ле-Канне, Франция) 3:0 (25:15, 25:14, 26:24).

2009. 15 марта ( Новара)
 «Асистел» (Новара, Италия) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область, Россия) 3:0 (25:18, 25:21, 25:13).

2010. 21 марта ( Баку)
 «Ямамай» (Бусто-Арсицио, Италия) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) 3:1 (22:25, 25:22, 25:12, 25:22).

2011. 30 марта ( Краснодар), 3 апреля ( Урбино)
 «Динамо» (Краснодар, Россия) — «Робур Тибони» (Урбино, Италия) 0:3 (21:25, 24:26, 20:25); 1:3 (25:18, 19:25, 19:25, 16:25).

2012. 27 марта ( Стамбул), 31 марта ( Бусто-Арсицио)
 «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — «Ямамай» (Бусто-Арсицио, Италия) 3:1 (25:16, 22:25, 25:23, 25:22); 1:3 (19:25, 13:25, 25:23, 23:25). «Золотой» сет 9:15.

2013. 27 февраля ( Мушина), 2 марта ( Стамбул)
 «Мушинянка-Факро» (Мушина, Польша) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) 3:2 (26:24, 26:24, 19:25, 23:25, 15:11); 3:2 (25:18, 19:25, 25:15, 22:25, 15:11).

2014. 26 марта ( Екатеринбург), 29 марта ( Стамбул)
 «Уралочка»-НТМК (Свердловская область, Россия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) 2:3 (16:25, 17:25, 25:20, 25:23, 9:15); 0:3 (11:25, 26:28, 22:25).

2015. 7 апреля ( Краснодар), 11 апреля ( Сопот)
 «Динамо» (Краснодар, Россия) — «Атом-Трефл» (Сопот, Польша) 3:0 (25:18, 25:20, 25:22); 1:3 (24:26, 25:18, 24:26, 22:25). «Золотой» сет 15:10.

2016. 29 марта ( Стамбул), 2 апреля ( Краснодар)
 «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — «Динамо» (Краснодар, Россия) 3:2 (25:14, 22:25, 25:16, 21:25, 15:13); 0:3 (23:25, 22:25, 27:29).

2017. 11 апреля ( Казань), 15 апреля ( Бусто-Арсицио)
 «Динамо-Казань» (Россия) — «Унет-Ямамай» (Бусто-Арсицио, Италия) 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 25:22); 3:2 (23:25, 16:25, 25:12, 25:21, 15:12).

2018. 3 апреля ( Минск), 10 апреля ( Стамбул)
 «Минчанка» (Минск, Белоруссия) — «Эджзаджибаши» (Стамбул, Турция) 1:3 (14:25, 21:25, 25:22, 11:25); 0:3 (17:25, 17:25, 17:25).

2019. 19 марта ( Сибиу), 26 марта ( Бусто-Арсицио)
 «Альба-Блаж» (Блаж, Румыния) — «Унет-Ямамай» (Бусто-Арсицио, Италия) 0:3 (19:25, 16:25, 14:25); 1:3 (27:25, 19:25, 23:25, 20:25).

2021. 16 марта ( Монца), 23 марта ( Стамбул)
 «Саугелла» (Монца, Италия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) 3:0 (25:23, 25:15, 25:16); 3:0 (25:17, 25:19, 25:19)

См. также 
Кубок Европейской конфедерации волейбола.

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола 
 Архив волейбольных результатов

Кубок Европейской конфедерации волейбола